National Basketball Association 1983/1984 var den 38:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 30 oktober 1983 och avslutades den 18 april 1984 efter 943 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 23 lagen spelade 82 matcher var.

Tisdagen den 12 juni 1984 vann Boston Celtics sin femtonde NBA-titel efter att ha besegrat Los Angeles Lakers med 4-3 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen spelades den 29 januari 1984 i McNichols Sports Arena i Denver, Colorado. Eastern Conference vann matchen över Western Conference med 154-145 efter förlängning.

San Diego Clippers spelade sin sista säsong i San Diego, Kalifornien och flyttade sen till Los Angeles, Kalifornien och blev Los Angeles Clippers.

Kareem Abdul-Jabbar passerade den här säsongen Wilt Chamberlain som den spelare som gjort flest poäng i NBA.

Matchen mellan Denver Nuggets och Detroit Pistons den 13 december 1983 är den poängrikaste i NBA-historien när Detroit vann med 186–184 efter tre förlängningar.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Boston Celtics mot Los Angeles Lakers

Boston Celtics vann finalserien med 4-3 i matcher

Källor 

NBA 1983/1984 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 1983/1984 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 1984 på basketball-reference.com
NBA history 1983/1984 på nba.com (Engelska)

1983 i USA
1984 i USA
Basketsäsongen 1983/1984
1983/1984